Viliam Béreš (* 27. února 1981, Tábor) je český hudební skladatel, producent a klavírista. Spolupracuje s mnoha českými i zahraničními umělci napříč žánry.

Diskografie

Alba

2000 
 Sunshine – Velvet Suicide (Day After)

2002 
 My Dry Willow – Perfect Eternity
 Černý mosty – Černý koření (Indies Records)

2003 
 Sunshine – Necromance (Day After)

2005 
 Work In Progress – Back Home

2007 
 Ruchadze Band Amsterdam Beyond – Adventurer (Black Point)
 Toxique (RGM)
 Navigators – Sky Travellin` (SubPub Records)
 Yvonne Sanchez – In My Garden (Warner bros.)
 Med – Dirty Movie Music (Amplión Records)

2008 
 Kamil Střihavka – 365 (Sony Music)
 Robson – Who Is Martin !? (Stylton)

2009 
 Lanugo (Animal Music)
 Infinite Quintet – Speak Slowly (Animal Music)

2010 
 Toxique – Outlet People (Toxique Music)
 Vladimír Cirkus – V leže v stoje (Championship Records)
 Navigators – My Place (SubPub Records)

2011 
 Ruchadze Band – Around the World in Space and Time (Amsterdam Beyond Records)
 Jaryn Janek – Ty lidi (Indies Scope)
 LANUGO – 2011 (Jakub Švejda)
 Lenka Dusilová – Baromantika (100PROmotion)

2012 
 Toxique – Tips For Grown Up Kids (Toxique Music)
 Android Asteroid (SubPub Records)

2013 
 Please The Trees & Elpida (Elpida pro seniory)
2018

 Černý Mosty - V doživotní base

Film

2007 
 O život

2010 
 Občanský průkaz
 Román pro muže

2011 
 Povídky z jedné a druhé kapsy
 Vendetta

2015 
 Padesátka (film)

Externí odkazy 
 Lenka Dusilová, Baromantika
 LANUGO
 TOXIQUE
 MED
 Infinite Quintet
 LANUGO, Ondřej Bezr
 TOXIQUE, Honza Vedral
 Infinite Quintet, Pavel Víšek

Narození v roce 1981
Narození 27. února
Narození v Táboře
Žijící lidé
Čeští hudební skladatelé
Čeští klavíristé
Muži